Кулжинский — русская фамилия; имеет женскую форму Кулжинская.

Известные носители 
 Кулжинский, Иван Григорьевич (1803—1884) — малороссийский педагог, писатель, историк.
 Кулжинский, Сергей Пантелеймонович (1880—1947) — советский украинский агроном, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Кулжинская, Надежда Степановна (Кулжинская-Воронец; Воронец; 1881—1979) — русский и советский палеонтолог.